Jméno a příjmení Kamil Henner nosí tyto osobnosti:

 Kamil Henner (právník) (1861–1928) – právník a profesor církevního práva na pražské univerzitě, rektor
 Kamil Henner (lékař) (1895–1967) – jeho syn, lékař a zakladatel moderní české neurologie